Филипа Ланкастър може да се отнася за:
 Филипа Ланкастър (кралица на Португалия) (1360 – 1415) – английска принцеса, сестра на крал Хенри IV и съпруга на португалския крал Жуау I;
 Филипа Ланкастър (кралиця на Дания, Швеция и Норвегия) (1394 – 1430) – английска принцеса, дъщеря на английския крал Хенри IV и съпруга на Ерик Померански, крал на Дания, Швеция и Норвегия.